Ferreiro

Localidades

Ferreiros (Pernambuco)

Ferreiros (Amares)
Ferreiros (Braga)
Ferreiros (Moita)
Ferreiros (Póvoa de Lanhoso)
Ou ainda:
Ferreiró (Vila do Conde)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos